Аббьяти () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Аббьяти, Франко (1898—1981) — итальянский музыкальный критик и музыковед.
 Аббьяти, Кристиан (род. 1977) — итальянский футбольный вратарь.